Валерий Трегубов:
 Трегубов, Валерий Александрович (род. 1951) — украинский архитектор, кандидат архитектуры, доцент.
 Трегубов, Валерий Григорьевич (1942—1986) — советский боксёр, двукратный чемпион Европы.